Apex (lat. vrchol) může být:

 apex (souhvězdí Herkula) – bod, ke kterému směřuje sluneční soustava vzhledem k okolním hvězdám
 apex (vzrostný vrchol) – pletivo na vrcholech některých rostlinných orgánů
 Apex Chert – naleziště mikrofosílií v Západní Austrálii
 Apex (Kanada) – město v Kanadě, vzdálené asi 2 km od města Iqaluit, nacházející se na Baffinově ostrově
 APEX (Atacama Pathfinder Experiment) – radioteleskop Evropské jižní observatoře v Chile